Естивареј може да се односи на:

 Естивареј (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Естивареј (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара